Вторая книга
 Вторая книга (эсперанто) — вторая книга, изданная для описания международного языка эсперанто.
 Вторая книга (Гитлер) — продолжение книги Адольфа Гитлера «Моя борьба».
 Вторая книга (Мандельштам) — продолжение мемуаров Н. Я. Мандельштам.
 Вторая книга Царей — в иудаизме, католицизме и протестантизме: название Четвёртой книги Царств.
 Вторая книга Царств — книга, входящая в состав Танаха и Ветхого Завета.